Arsaces II. steht für folgende Herrscher:
 Arsakes II. (um 200 v. Chr.), parthischer König
 Arschak II. (Armenien) († um 368), König von Armenien